Дрексел има више значења:
 Дрексел (Охајо)
 Дрексел (Мисури)
 Дрексел (Северна Каролина)